Сборная Объединённых Арабских Эмиратов по футболу () — представляет Объединённые Арабские Эмираты на международных футбольных соревнованиях.

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Бертом ван Марвейком для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Ирана (7 октября 2021) и сборной Ирака (12 октября 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 7 сентября 2021 года:

Турнирах

Чемпионат мира 
 1978 — Снялась с турнира
 1982 — Не участвовала
 1986 — Не квалифицировалась
 1990 — Групповой этап (24-е место)
 1994 — 2022 — Не квалифицировалась

Кубок Азии 
 1956 — 1976 — Не участвовала
 1980 — Групповой этап
 1984 — Групповой этап
 1988 — Групповой этап
 1992 — 4-е место
 1996 — 2-е место
 2000 — Не квалифицировалась
 2004 — Групповой этап
 2007 — Групповой этап
 2011 — Групповой этап
 2015 — 3-е место 
2019 — Полуфинал

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации футбола ОАЭ
 Профиль на сайте FIFA
 Все матчи сборной ОАЭ с 1972 года

ОАЭ